Luci Pinari Mamercí Rufus (cònsol)
 Luci Pinari Mamercí Rufus (tribú 432 aC)